Miller High Life 400 steht für folgende Autorennen:

 auf dem Michigan International Speedway 1984 und von 1988 bis 1989, siehe Quicken Loans 400
 auf dem Richmond International Raceway von 1998 vid 1989, siehe Wonderful Pistachios 400
 auf dem Richmond International Raceway von 1984 bis 1987, siehe Crown Royal Presents the Your Name Here 400